Rovatesi – abitanti di Rovate
Rovatesi – abitanti di Rovato